2 miejscowości w Polsce:
 Siódmak – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Siódmak – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Siódmak – kolejowy przystanek osobowy tamże